Жигайлов – русская фамилия.

Известные носители 
 Жигайлов, Артём Андреевич (род. 1994) — российский кикбоксер.
 Жигайлов, Вячеслав Иванович (род. 1976) — молдавский футболист и тренер.
 Жигайлов, Николай Николаевич (1905—1971) — советский военный, генерал-майор.

См. также 
 Жигайлово — село, относится к Захарьевскому району Одесской области Украины.